Línea 166 puede referirse a:

 Línea 166 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 166 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 166 de la EMT Madrid, España.